

Persone
 Franco Coco Trovato (1947) – criminale italiano
 Gerardina Trovato (1967) – cantautrice italiana
 Matteo Trovato (1870-1949) – scultore italiano
 Mirko Trovato (1999) – attore italiano

Altro
Trovato – personaggio del mondo dei Pokémon
 'Ndrina Trovato – 'ndrina della 'ndrangheta
Gerardina Trovato – album dell'omonima cantante, pubblicato nel 1993